Ларсен-Бей () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Ларсен-Бей — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Ларсен-Бей (штат Аляска, США).
 Ларсен-Бей — город, расположенный в боро Кадьяк-Айленд (штат Аляска, США).